Meckenheim (Noordrijn-Westfalen), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Meckenheim (Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts